In der Liste der Baudenkmale in Rodenberg sind die Baudenkmale der niedersächsischen Stadt Rodenberg und ihrer Ortsteile aufgelistet. Die Quelle der Baudenkmale ist der Denkmalatlas Niedersachsen. Der Stand der Liste ist 24. April 2020.

Allgemein

Baudenkmale nach Ortsteilen

Algesdorf 

|}

Rodenberg 

|}

Domäne Rodenberg 

|}

Weblinks 

 Niedersächsischer Denkmalatlas

Einzelnachweise 

Rodenberg
 
Baudenkmale